Tasman bzw. Taşman bezeichnet:

Geographischer oder astronomischer Ort:
 Tasman District, Distrikt in Neuseeland
 Tasman Island, Insel vor der Südostküste Tasmaniens
 Tasman (Neuseeland), Ortschaft in dem neuseeländischen Tasman District
 Tasman-Halbinsel, Halbinsel in Südosttasmanien
 Tasman Municipality, lokales Verwaltungsgebiet im australischen Bundesstaat Tasmanien
 Tasman-Nationalpark (Australien) an der Südostküste von Tasmanien
 Tasman Ridge, Gebirgskamm im Viktorialand, Antarktika
 Tasman Rip, Meerenge im Archipel der Südlichen Shetlandinseln, Antarktis
 Abel-Tasman-Nationalpark, ein Nationalpark in Neuseeland
 Tasman-Inseln, früherer Name der Nukumanu-Inseln, Papua-Neuguinea
 (6594) Tasman, Asteroid des Hauptgürtels

Person:
 Abel Tasman, voller Name Abel Janszoon Tasman (1603–1659), niederländischer Seefahrer
 Nilgün Taşman (* 1968), deutsch-türkische Autorin und Theaterregisseurin

Gegenstände:
 Tasman (Software), die HTML-Rendering-Engine des Internet Explorer 5 für Macintosh sowie Microsoft Office 2004 und 2008 für Macintosh
Austin Tasman,  Automodell
 Abel Tasman (Segelschiff), nach Abel Tasman benannter 2-Mast Gaffelschoner
 Tasman Spirit, 2003 vor Karachi gesunkener Rohöltanker

Siehe auch:
 Tasmansee, Tasmanien
 Ferrari 246 Tasman